bory – lasy iglaste

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 1 podstawowa
 Bory – część miasta Będzin
 Bory – część miasta Jaworzno
 Bory – część miasta Myszków
 Bory – część miasta Łazy
 Bory – część miasta Zakopane
 Bory – część miasta Zator
 Bory – część wsi Brzeźce w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Stężyca
 Bory – część wsi Kaszów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Bory – część wsi Mników w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Bory – część wsi Morawica w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Bory – część wsi Juszczyn w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Bory – część wsi Żarnówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Bory – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Bory – część wsi Stanisław Górny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Bory – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów
 Bory – część wsi Staniszewo, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Bory – część wsi Malinowice w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Psary

Inne 
 Bory – wieś na Słowacji, w kraju nitrzańskim, w pow. Levice.
 Bory – przystanek kolejowy w Jaworznie

Zobacz też 
 Bór